Театральный художественно-технический колледж (ТХТК) — старейшее средне-специальное театральное учебное заведение города Москвы в системе подготовки специалистов среднего звена для учреждений культуры и искусства.

История училища 
Училище было основано 20 октября 1931 года по инициативе комсомольской организации Большого театра, и называлось оно тогда «Московская школа гримёров». На тот момент Большой театр очень нуждался в квалифицированных кадрах, а взять их было негде, из-за чего нередко на большие массовые постановки приходилось приглашать гримёров из соседних театров. Поэтому на комсомольском собрании было принято решение создать собственное учебное заведение и выпускать профессиональных гримёров для нужд театра. Управление по делам искусств при Моссовете поддержало эту идею создания нового учебного заведения — Школы гримёров — по типу ФЗУ (Школа фабрично-заводского ученичества) технических профессий зрелищных предприятий.

Ровно через год, в 1932 году, открывается светотехническое отделение, затем художественно-костюмерное и художественно-бутафорское отделение. И название учебного заведения трансформируется в «Школу театральных художественно-технических кадров». Школа готовила электроосветителей сцены, машинистов-декораторов, бутафоров, гримеров и костюмеров для театров Москвы. Учебные аудитории школы размещались в центре Москвы, рядом с Красной площадью, на углу Никольской и Богоявленского переулка по адресу Никольская дом 8/1 стр. 1. В советские времена эта улица носила название улицы 25-летия Октября. Это бывший доходный дом Чижевского подворья (в основе — усадьба Салтыковых). Дом был старый, трёхэтажный, 1907 года постройки; наверху этого дома находились квартиры комиссаров Реввоенсовета, а школа занимала часть первого этажа. Вход располагался со стороны Богоявленского переулка. Это было основное здание училища с 1931 по 1964 гг.

Первым директором школы был Яков Федорович Седов. Он руководил школой с 1931 по 1938 гг. Летом 1942 г. он пропал без вести в боях под Ржевом.
В 1938 году школу возглавил Брагилевский Иосиф Эммануилович. В 1940 году он был призван в ряды РККА и участвовал в финской, а затем и в Великой Отечественной войне. 

В 1941 г. школа была переименована в «Московское театральное художественно-техническое училище» (МТХТУ). В самые трудные военные годы училище продолжало работать в Москве. Директором с 1941-1945 гг. был Покаржевский Борис Васильевич.  

После окончания войны в 1945 году Брагилевский И. Э. вновь вернулся в стены родного училища и проработал директором до 1971 года. Он сыграл огромную роль в расширении базы училища, в развитии его отделений.

В 1961 году училище получили добавочные площади в невысоком строении в Ветошном переулке дома № 11., бывшее Казанское архиерейское подворье (XVII в., XVIII в., 1870, архитектор А. Н. Стратилатов), дом является объектом культурного наследия регионального значения. До революции в доме размещались торговые и складские помещения. Там проходили уроки по скульптуре, рисунку и живописи, лепке, также была бутафорская мастерская. Училищу принадлежал подвал (бывший винный погреб) и весь первый этаж. Мастерские по бутафории ещё долгие годы продолжали оставаться в Ветошном переулке, а позднее переехали на Таганку, в переулок Маяковского.

1963 год стал рубежным в истории училища, поскольку началось строительство нового здания ТХТУ недалеко от метро Аэропорт, в 1-м Амбулаторном проезде, где колледж находится сейчас. В 1964 году училище переехало в новое здание. Здание имело современный облик, новые просторные классы, свой собственный учебный театр. Летом 1965 года в училище открылась новая кафедра театральной звукотехники, которую возглавил Емельянов Евгений Дмитриевич, начальник звукоцеха театра им. Е. Вахтангова. Первая цель создания отделения, а именно подготовка грамотных техников по эксплуатации звукотехнических комплексов театров, были выполнены уже в феврале 1969 года.

С 1971 по 1975 годы директором была Тимонина Клавдия Дмитриевна.

С 1975 по 1985 годы учебным заведением руководила Сухонина Нина Алексеевна, Заслуженный учитель Российской Федерации, преподавательница русского языка и литературы.

С 1985 года по апрель 2008 года училищем руководила Ермакова Галина Ивановна, которая сохранила традиции уникального учебного заведения в деле подготовки и воспитания высококлассных специалистов. За большие достижения в работе она была награждена знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании» и получила звание «Заслуженный учителем РФ».

В 1995 году из-за развала киноиндустрии в стране закрылась кафедра кинотехники (КТ), которая готовила специалистов кинотехнического оборудования и киномехаников.

С мая 2008 года на должность директора был назначен Иванов Александр Константинович, выпускник ТХТУ. В 1999 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

С мая 2011 года по ноябрь 2016 года колледж возглавляла Ольга Игоревна Волпянская, кандидат педагогических наук.

Начиная с 1996 года училище неоднократно меняло своё название. Так, в 1996 году ему был присвоен статус техникума, а спустя три года — статус колледжа. 1 декабря 2004 года колледж был реорганизован путём слияния с Московским профессиональным художественным лицеем анимационной кинематографии № 333 и стал называться ГОУ СПО «Театрально-художественный колледж № 60» (ТХК № 60).

С 2012 по 2014 годы именовался «Театрально-художественный техникум № 60» (ТХТ № 60).

С марта 2014 года техникум был переименован в ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно-технический колледж».

История здания на ул. Радио 6/4 
До 1917 года по этому адресу находилась богадельня Воскресенского храма. До середины 1980-х годов в доме располагалось Техническое училище № 38, готовившее, в частности, операторов станков с ЧПУ и радиомонтажников. Затем здесь находилась анимационная студия «Аргус» и при ней — анимационное (мультипликационное) училище.

Специальности и отделения 
Сегодня Театральный художественно-технический колледж по праву считается уникальным заведением, выпускающим мастеров для постановочных цехов театров, кино, телестудий, концертных мероприятий и т. д.. Все многообразие программ обучения ТХТК можно разделить на два направления:

Художественные 
 
 
 
 

Специалисты этой категории являются крайне востребованными в театрах и арт-студиях Москвы.

Технические 
 
 
 
 Реклама (специалисты по рекламе)
 Мастер по обработке цифровой информации (операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин)

На техническом направлении ТХТК готовят специалистов по свету, звуку, а также оборудованию и декорированию сцены.

В процессе обучения студенты озвучивают фильмы, создают радио-спектакли, занимаются звукорежиссурой. Выпускники колледжа становятся техниками, инженерами декораций, мастерами обработки цифрового аудио и видео-контента.
Форма обучения — очная (дневная), вечерняя, экстернатура. Обучение производится на базе 9 и 11 классов.

Для предоставления глубоких теоретических и практических знаний оборудовано три учебных корпуса, аудитории имеют необходимое техническое оборудование, существует новейший библиотечный фонд. Кроме того, колледж имеет собственный учебный театр, студии анимации и множество кабинетов для практических работ по узконаправленным тематикам.

Педагогический состав 

С первых лет существования учебного заведения в нём работали замечательные специалисты: Н. Н. Сорокин, Л. К. Ушаков, В. А. Крашенинников, Н. В. Вернер, В. М. Лопухин, Е. С. Филиц.

В разное время в Московском театрально-художественном училище преподавали:
 Тройницкий, Сергей Николаевич — крупнейший искусствовед, директор Эрмитажа с 1918—1927 гг.
 Сорокин, Николай Максимович — художник-гримёр Малого театра.
 Витензон, Рашель Ароновна — преподаватель истории театра
 Гольцов, Алексей Мокеевич — художник-гримёр Московского Художественного театра, ветеран ВОВ, Заслуженный работник культуры РФ.
 Поль, Александр Сергеевич — театровед, педагог по истории зарубежной литературы и театра.
 Симолин, Борис Николаевич — режиссёр, искусствовед, преподаватель по истории изобразительного искусства в 1930-60 годы.
 Сирвинт (Шерман) Зинаида Марковна — художник, педагог по рисунку и живописи, стояла у истоков основания костюмерного отделения Училища.
 Подгорский, Олег Владимирович — художник-скульптор, член Союза художников СССР, Ветеран труда, участник ВОВ.
 Тимашпольский, Рувим Маркович — преподаватель бутафорского отделения, ветеран ВОВ, Заслуженный работник культуры РСФСР
 Серёгин, Иван Леонидович — художник
 Кирцер, Юзеф Михайлович — советский художник живописец, Заслуженный учитель школы РСФСР.
 Мартынов, Роман Михайлович — преподаватель на отделении бутафории, участник ВОВ.
 Черток, Александр Абрамович — физик, преподаватель светотехники на отделении ЭСТО, возглавлял кафедру больше 25 лет, Заслуженный учитель школ Российской Федерации, Ветеран труда.
 Гусев Николай Григорьевич — преподаватель электротехники и электрооборудования театра, Заслуженный работник культуры РФ, Ветеран труда, автор многочисленных учебников.
 Гнесина, Евгения Григорьевна — преподаватель истории материальной культуры.
 Галаджева, Галина Григорьевна — искусствовед, художник-технолог по театральному костюму, автор книг и публикаций в журналах.
 Емельянов, Евгений Дмитриевич — основатель отделения «Радиотехника» в Училище.
 Козюренко, Юрий Иванович — инженер-звукотехник, звукорежиссёр, автор учебников по звукотехнике.
 Розанов, Владимир Анатольевич — радиоинженер, преподавал предмет «Акустика» на отделении «Радиотехники».
 Сыромятникова, Ирина Сергеевна — историк моды, искусствовед, художник-гримёр, театральный педагог, преподавала в училище такие предметы как «Грим», «Историю прически» и «Театральный постиж», Заслуженный работник культуры РФ.
 Эйдинова, Ирма Исааковна — преподаватель по истории искусств, автор многих учебников по истории изобразительного искусства.

Известные выпускники 

 Бомштейн, Борис Юрьевич — художник-живописец, сценограф, Заслуженный художник РФ.
 Борунов, Геннадий Фёдорович — русский художник, Заслуженный художник РСФСР.
 Борисов, Сергей Петрович — скульптор, профессор кафедры дизайна рекламы СПбГУПТД
 Бурдонский, Александр Васильевич — режиссёр-постановщик Центрального академического театра Российской армии, Народный артист Российской Федерации.
 Бородин Виктор Григорьевич (1936—2000) — ведущий художник по свету на советском телевидении, ветеран телевидения, трудился с 1959 по 2000 гг. Начинал трудовую деятельность осветителем на Шаболовке, куда пригласил его известный телеоператор Юрий Игнатов. Позже возглавлял цех спецосвещения ТТЦ «Останкино».
 Голиков, Василий Васильевич — советский художник кино, Заслуженный художник РСФСР(1976), Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1975).
 Дайнеко, Алексей Алексеевич — актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий, музыкант.
 Дабижа, Наталья Борисовна — советский-российский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 Исмагилов, Дамир Гибадрахманович — ведущий художник по свету МХТ им. Чехова, Большого театра, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2002 г.), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2008), профессор Школы-студии МХАТ.
 Назаров, Геннадий Геннадьевич — советский и российский актёр театра и кино.
 Остроумова, Наталья Николаевна — художник по гриму, доцент кафедры сценографии РАТИ (ГИТИС).
 Платонов, Виктор Леонидович — театральный художник-постановщик, сценограф, Заслуженный художник РФ.
 Ремизов, Анатолий Александрович — сценограф, художник по свету, театральный педагог, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993 г.).
 Сатаров, Георгий Александрович — российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист, политолог, социолог, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС.
 Стриженов, Олег Александрович — советский и российский актёр, Народный артист СССР (1988).
 Энке, Наталья Владимировна — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1976), общественный деятель.
 Юшин, Виктор Иванович — художник-постановщик советского и российского кино, профессор ВГИКа.

Адреса 
 Москва, ул. Радио, д. 6/4 (главное здание) (метро «Курская»).
 Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2 (проезд до станций метро «Аэропорт», «Динамо», «Сокол»).
 Москва, ул. Воронцовская, д. 15/10, стр. 7 (метро «Таганская»).

Примечания 

 http://demenok112.wixsite.com/mysite

Ссылки 
 Официальный сайт ТХТК
 ТХТК в социальной сети Facebook
  2015 год.
  (эфир 19 апреля 2017 года).

Училища культуры России
Средние специальные учебные заведения по алфавиту
Техникумы России
Колледжи Москвы
Учебные заведения, основанные в 1931 году